W38 peut faire référence à :
 Explosion et éclatement d'autres appareils précisés sous pression, d’après la classification internationale des maladies ;
 W38, une ogive thermonucléaire américaine ;
 W38, la trente-huitième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres